Jean-Hervé est un prénom composé masculin, notamment porté par : 
 Jean-Hervé Bazan de Flamanville (1660-1721) est un ecclésiastique français, évêque d'Elne-Perpignan. 
 Jean-Hervé Lorenzi (1947- ) est un économiste français. 
 Jean-Hérvé Mbelu Biosha est un homme politique congolais. 
 Jean-Hervé Nicolas (1910-2001) est un dominicain et professeur de théologie dogmatique français. 
 Jean-Hervé Stiévenart (1954- ) est un athlète français.

Voir aussi
 
 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom français